Plaatsnamen
 Tracy (Californië)
 Tracy (Minnesota)
 Tracy (Missouri)
 Voornaam
 de voornaam Tracy
 Tracy di Vicenzo, meisje van James Bond in On Her Majesty's Secret Service
 Achternaam
 Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754 - 1836), Frans filosoof
 Dick Tracy, stripfiguur en filmheld 
 Jeff Tracy, leider van International Rescue, gevestigd op Tracy Island, in de tv-serie Thunderbirds